Deux navires de la marine américaine (U.S. Navy) ont porté le nom USS Conway, en l'honneur à William Conway (1802-1865) qui a refusé de descendre le drapeau de son pays lors de la reddition de la base naval de Pensacola (Pensacola Navy Yard).
 , nouveau nom du destroyer de classe Caldwell USS Craven (DD-70), lancé en 1918 et renommé en 1939. Il a été transféré à la Royal Navy en tant que HMS Lewes, en 1940. Il a été mis au rebut en 1945.
 , un destroyer de la classe Fletcher lancé en 1942 et démoli en 1969.

Source

Conway